lotność gazu (ang. fugacity)
 lotność cieczy (ang. volatility)
 lotność intelektualna jako bystrość, pojmowanie "w lot", łatwość rozumowania
 lotność umysłu
 lotność (lekkość) pióra
 lotność (aerodynamika) – zdolność do lotu 
 nielot – nielatający ptak, lub (ironicznie) nielatający prototyp samolotu
 lotność pogody – odpowiedniość warunków pogodowych do lotu szybowcem lub lotnią